Universitätsbuchhandlung oder Universitäts-Buchhandlung steht für

 Beck’sche Universitätsbuchhandlung, 1724 in Wien gegründet
 Königliche Privilegirte Universitäts-Buchhandlung, 1739 von dem Niederländer Abraham Vandenhoeck in Göttingen gegründet, siehe Akademische Buchhandlung Calvör
 Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,  1849 gegründeter Fachverlag für Recht, Steuer und Wirtschaft mit Sitz in Wien
 Universitätsbuchhandlung Carl Winter, 1805 in Heidelberg gegründet